Bajada ist der Familienname folgender Personen:
 Emilio Bajada (1914–1984), italienischer Mathematiker
 Roderick Bajada (* 1983), maltesischer Fußballspieler
 Shaun Bajada (* 1983), maltesischer Fußballspieler

Bajada steht für:
 Bajada (Geologie), ein aus dem Südwesten der USA stammender, aus dem Spanischen entlehnter geologischer Begriff, der zur Bezeichnung seitlich miteinander verzahnter Schwemmfächer insbesondere in ariden und semi-ariden Gebieten verwendet wird

Siehe auch:
 La Bajada